Пак Мин Хёк (; род. 25 февраля 1999 года), более известный под своим сценическим псевдонимом Роки () — южнокорейский певец, танцор, актёр, композитор, модель. Бывший участник бойбенда Astro и её саб-юнита Jinjin & Rocky.

Ранние годы 
Роки родился 25 февраля 1999 года в Чинджу, провинции Кёнсан-Намдо, Южная Корея. Он закончил Высшую Школу Искусств Hanlim Multi Art School со специализацией на практической музыке.

Карьера

2010—2015: Начало карьеры 
В 2010 году в пятом классе начальной школы Роки участвовал в прослушивании в мюзикл «Билли Эллиот». В этом же году он стал стажером Fantagio Music.

Роки был участником Korea’s Got Talent в 2011 году.

Роки был первым стажером, которого представили в проекте i-Teen Lotte World Rising Start Concert.

Перед дебютом Роки вместе с другими участниками Astro снялся в веб-дораме «Продолжение следует».

2016—2021: дебют с ASTRO и сольная деятельность 
Роки дебютировал в составе мужской группы Astro из шести человек 23 февраля 2016 года в качестве главного танцора и ведущего репера группы.

24 августа 2016 года Роки появился в эпизоде ​​шоу Mnet Hit the Stage с выступлением, вдохновленным Маской. Роки получил похвалу от судей, они отметили его выражения лица и движения как идеальное изображение героя.

5 ноября 2018 года, после четырёх раундов в Танцевальной Войне (Dance War) от 1theK , оказалось, что под маской Purple23 находился Роки. Он занял второе место на шоу. 30 ноября 2018 года Fantagio Music выпустили цифровой сингл «STAR», созданный в сотрудничестве между Роки и певцом и автором песен Ча У (Chawoo). Позже «STAR» была включена в альбом FM201.8-11Hz, выпущенный 13 декабря 2018 г.

Во время второго концерта Astro в Сеуле «STAR LIGHT», который проходил 22-23 декабря 2018 г., Роки исполнил свою первую сольную песню «Have a Good Day». Она была включена в DVD концерта, который был выпущен в июне 2019 года. В 2019 году Роки самостоятельно сочинил один из треков, вошедший в шестой мини-альбом Astro, Blue Flame, под названием «When The Wind Blows».

Роки также был одним из композиторов специального сингла группы No I don’t, который был выпущен в июне 2020 года. 24 июня 2020 года Роки был объявлен ведущим для китайской программы «Sohu Korea» (). Шоу продвигает Халлю в Китае. [24] 29 сентября 2020 года был выпущен первый OST Рокки под названием «Shiny Blue» для веб-сериала Dok Go Bin Is Updating.

5 апреля 2021 года песня, написанная Роки, под названием «Our Spring» была выпущена в качестве трека во втором полноформатном студийном альбоме Astro — All Yours. Роки появился в качестве участника «Undutiful Child Cries» в MBC King of Mask Singer в 305-м и 306-м эпизодах, которые вышли в эфир 2 и 9 мая 2021 года.

23 мая 2021 года на канале Astro Роки выпустил клип на песню «Our Spring». Он полностью участвовал в его создании: от сбора необработанных видеоматериалов до монтажа. Роки принимал участие в написании текста и композиторстве «7Days Tension» — рекламного сингла женской группы Weeekly, выпущенного 28 мая 2021 года для бренда очков Davich.

14 октября 2021 года Fantagio подтвердила, что Роки снялся в веб-дораме «Новая история Чхунхян», основанной на произведении классической южнокорейской литературы «История Чхунхян». Роки сыграл современную версию Ли Монгрёна. 28 октября 2021 года Роки был объявлен участником веб-драмы G-Market «Найди меня, если сможешь» . Он сыграл роль суперзвезды по имени Чхве Чжон Сан. Премьера веб-дорамы состоялась 9 ноября 2021 года на канале INSSA OPPA G на YouTube.

10 декабря 2021 года Fantagio подтвердили, что Рокки снялся в веб-дораме «Звезда-новичок на мели» (Broke Rookie Star), где он сыграл главного героя Хвиёна — сольного певца, который присоединился к группе айдолов «X-PIERS». 27 декабря 2021 года Fantagio подтвердили, что Роки и его товарищ по группе Джинджин сформируют второй юнит Astro под названием Jinjin & Rocky.

2022 — настоящее время: дебют саб-юнита и сольная деятельность 
17 января Роки дебютировал в составе дуэта Jinjin & Rocky с мини-альбомом Restore, который они сами спродюсировали.

28 марта стало известно, что Роки исполнит национальный гимн на первых играх 22-го сезона Лиги КБО, которые состоялись 2 апреля 2022 года на стадионе Changwon NC Park.

16 мая сольная баллада Роки «S#1» была выпущена как часть третьего полноформатного студийного альбома Astro — Drive to the Starry Road.

Второй саундтрек Роки «Over That» был выпущен в мае для веб-дорамы «Звезда-новичок на мели». (Broke Rookie Star)

29 мая G-Market выпустил тизер своего нового веб-сериала под названием X:SSG , в котором Роки сыграл роль «Уджу» вместе со своим товарищем по группе Джинджином, Хёнвоном, Минхёком, Чжухони из Monsta X, Дэхви, Чон Уном из AB6IX и Юн Бо Ми из Apink. Веб-сериал был выпущен на канале Youtube G-Market 5 июня 2022 г.

Роки исполнил роль Д’Артаньяна в корейском ремейке мюзикла «Три мушкетера». Шоу проходило с 16 сентября 2022 года в Universal Art Center в Сеуле.

20 августа Роки получил свою первую награду за лучшую мужскую роль в веб-сериале «Звезда-новичок на мели» на международном веб-фестивале Seoul Webfest 2022. 6 ноября Рокки получил свою вторую награду за лучшую мужскую роль в том же веб-сериале на веб-фестивале в Лос-Анджелесе LA Webfest 2022, крупнейшем кинофестивале веб-сериалов в мире. «Звезда-новичок на мели» также получила награду за лучший веб-сериал всех жанров. По словам исполнительного председателя оргкомитета фестиваля, корейский веб-сериал впервые получает главный приз на этом кинофестивале с момента его запуска в 2009 году. 30 декабря 2022 года получил свою третью награду лучшего актера на 6-й церемонии вручения наград Asia Web Awards 2022 за главную роль в веб-сериале «Звезда-новичок на мели».

Роки участвовал в написании текста, продюсировании и постановке хореографии одной из дебютных песен мужской kpop-группы HAWW под названием «Wanna Be Love», которая была выпущена 23 февраля 2023 года. Одним из участников группы является его младший брат - Пак Чонгын

28 февраля 2023 года агентство подтвердило, что Роки решил не продлевать контракт и покинул группу и агентство.

Личная жизнь 
31 октября 2022 года агентство подтвердило, что Роки состоит в отношениях с актрисой Пак Бо Ён (Park Bo Yeon).

Дискография

Синглы

Авторство

Фильмография

Телевизионные сериалы

Веб-сериалы

Телевизионные шоу

Веб-шоу

Театр

Награды и номинации

Примечания 

Певцы и певицы в жанре K-pop
Корейские певцы-идолы